

Geografia 
 Stati Uniti
Hampden – città della contea di Ramsey, Dakota del Nord
Hampden – città della contea di Penobscot, Maine
Hampden – comune della contea di Hampden, Massachusetts
Hampden – township della contea di Cumberland, Pennsylvania
Hampden – città della contea di Columbia, Wisconsin
Contea di Hampden, contea del Massachusetts

Altro
Handley Page HP.52 Hampden – bombardiere medio britannico bimotore